Penitenziario femminile è un film pornografico del 1996 diretto da Joe D'Amato.

Trama

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 

Film pornografici